Ottoman har flere betydninger:
 Ottoman Empire − engelsk betegnelse for Det Osmanniske Rige, som eksisterede i årene 1299 til 1922
 Ottoman (møbel) − oprindeligt en lav sofa uden ryg- eller armlæn, senere generelt en lav og blød sofa ofte med løse hynder
 Ottoman (tekstil) − en type tekstil i ripsvævning